Citharoides är ett släkte av fiskar. Citharoides ingår i familjen Citharidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattfiskar
Citharoides